Ники́фор Крыни́цкий ( , собственно Эпифаний Дровняк, , , 21 мая 1895, Крыница-Здруй, тогда Австро-Венгрия, ныне Польша — 10 октября 1968, Фолюш, Гмина Дембовец, Польша) — польский -примитивист лемковского происхождения.

Биография 
Родился в г. Крыница на Лемковщине (сейчас Крыница-Здруй Малопольского воеводства, Польша).
Его мать была глухонемой, отец неизвестен. Провел жизнь в крайней бедности, его воспринимали как ненормального. Был косноязычен, почти неграмотен. В 1930 его работы открыл художник Роман Турын, который показал их в Париже, сделав известными в польской художественной колонии (Юзеф Панкевич и др.). Накануне войны статья о Никифоре появилась в журнале Аркады, его работы были показаны на выставке во Львове, но судьбу художника это не изменило.

Был депортирован в 1947 в ходе принудительного массового переселения украинцев (так называемая Операция Висла), но сумел вернуться. В 1949 его работы были экспонированы на выставке в Варшаве, в 1959 — в парижской галерее Дины Верни, других галереях Западной Европы. В 1960 при помощи художника Мариана Влосинского большая ретроспективная выставка работ Никифора была с успехом показана в Государственном музее изобразительного искусства в Варшаве.

Лечился от застарелого туберкулёза в санатории в Фолюше, где и умер. Похоронен на Крыницком кладбище.

Наследие 
Оставленное Никифором наследие огромно, в нём насчитывают до 40 тысяч работ. В настоящее время признан одним из крупнейших наивных художников. Его работы находятся в разных художественных собраниях, большинство — в региональном музее города Новы-Сонч и в музее Никифора в Крынице (открыт в 1995).

Образ в искусстве 
Художник стал героем фильма Кшиштофа Краузе Мой Никифор (2004), где его роль сыграла Кристина Фельдман. Это исполнение прославило актрису: оно было отмечено премиями за лучшую женскую (!) роль на кинофестивалях в Маниле, Вальядолиде, Карловых Варах, Варшаве и др. (см.: ).

Памятники Никифору установлены в Крынице и во Львове. Также в Киеве есть улица, названная в его честь.

Примечания

Литература 
 Banach E., Banach A. Historia o Nikiforze. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966
 Madeyski J. Nikifor Krynicki: 12 reprodukcji. Kraków: Wydawnictwo artystyczno-graficzne, 1970
 Вадим Лесич. Никифор з Криниці. Монографічний нарис з 16 ілюстраціями та з резюме в англійській мові. Сучасність, 1971.
 Wolanin Z. Nikifor. Olszanica: BOSZ, 2000
 Никифор. Каталог. Киев, 2013.

Ссылки 
Умершие от туберкулёза
Артисты, известные под псевдонимами
Художники-примитивисты